Corredeira pode referir-se a:
 Planta corredeira Euphorbia;        
 Diarreia;
 O insecto também conhecido como formiga-correição;
 A serpente Thamnodyastes pallidus;
 A ave também conhecida como Caminheiro (género Anthus);
 A espécie de cobra corredeira-lisa (Thamnodynastes strigatus);
 Corredeira (Pirajuí).
Desambiguação